Jméno Gmünd (ze slova Gemünde = místo u říčního ústí) nesou v německy mluvících zemích tyto obce:
 Abtsgmünd – obec v německém Bádensku-Württembersku
 Gmünd (Dolní Rakousy) – rakouské okresní město ve spolkové zemi Dolní Rakousy na hranici s ČR
 Okres Gmünd – rakouský okres ve spolkové zemi Dolní Rakousy
 Gmünd-Bahnhof – německý název Českých Velenic, které vznikly u nádraží dolnorakouského Gmündu
 Gmünd in Kärnten – rakouské město v Korutanech
 Schwäbisch Gmünd – město v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko, do roku 1934 známé pouze jako Gmünd

Externí odkazy